Дернівська сільська рада — Волинська область, Ківерцівський район
 Дернівська сільська рада — Київська область, Баришівський район
 Дернівська сільська рада — Львівська область, Кам'янка-Бузький район
 Дернівська сільська рада — Сумська область, Тростянецький район